Бори́с Алёшин:
 Алёшин, Борис Владимирович (1901—1992) — советский и украинский врач, лауреат Государственной премии УССР.
 Алёшин, Борис Иванович (1918—1977) — капитан первого ранга, специалист в области корабельной автоматики.
 Алёшин, Борис Сергеевич (род. 1955) — российский учёный, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ.